MHC steht für:
 MHC, eine der Wolfram-Molybdän-Legierungen
 Major Histocompatibility Complex (Haupthistokompatibilitätskomplex) Gruppe von Genen, die bei Immunerkennung eine Rolle spielen
 melatonin-concentrating hormone Hormon, welches an den MHC-Rezeptor auf Gehirnzellen bindet und den Appetit reguliert
 Lille MHC, französischer Hockeyclub
 Manipulator Hand Controller
 in X.400: Message Handling Center
 Mile High Club
 Modified Huffman Code
 Mount Holyoke College
 Myosin heavy chain, siehe Myosin #Schwere Kette (Heavy Chain)
 Major Histocompatibility Complex
 Mariendorfer HC
 Mannheimer HC
 Flughafen Mocopulli (IATA-Flughafencode), chilenischer Flughafen

mhc steht für:
 Motozintlekische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Mochos im mexikanischen Bundesstaat Chiapas

Abkürzung